Kukuljica može biti naziv:
 Kukuljica, jedan od razvojnih stadija kukaca;
 Kukuljica (odjeća), dio odjeće crkvenog reda kartuzijanaca.